La fiche d'arrêt est traditionnellement utilisée comme introduction au commentaire d'arrêt, analyse juridique écrite et détaillée d'un arrêt rendu par une juridiction de second degré, comme la cour d'appel, ou par une haute juridiction, comme la Cour de cassation.

Méthodologie juridique